Името Яворово носят 2 български села:
 Яворово (област Кърджали)
 Яворово (област Стара Загора)

Вижте също 
 Яврово – село в община Куклен, област Пловдив
 Явор (пояснение)
 Яворов (пояснение)